Mărculești ist der Name mehrerer Orte

 in der Republik Moldau:
 Mărculești (Florești), Stadt im Rajon Florești

 in Rumänien:
 Mărculești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Mărculești-Gară, Dorf im Kreis Călărași